Ян Чарногурский (, род. 1 января 1944, Братислава) — словацкий политик, премьер-министр Словацкой республики в составе Чехословакии в 1991—1992 годах.

Биография 
Сын политика Павола Чарногурского, краткое время бывшего руководителем Глинковой гвардии, а после войны редактировавшего газету «Katolícke noviny».

В 1969 году окончил юридический факультет Карлова университета в Праге, в 1971 году получил докторскую степень в братиславском университете Коменского, после чего работал помощником адвоката и адвокатом до 1982 года, когда был уволен за участие в защите диссидентов на политических процессах. Впоследствии сам стал активным участником диссидентского движения, придерживаясь христианско-демократической ориентации. В 1987—1989 годах был главным редактором нелегального журнала Bratislavské listy. В августе 1989 года был арестован и освобождён только в ноябре в ходе Бархатной революции, после чего назначен заместителем премьер-министра Чехословакии.

В феврале 1990 года стал одним из основателей словацкой партии Христианско-демократическое движение и был избран её первым председателем. В июне того же года после того, как на местных парламентских выборах в Словакии ХДД заняло второе место и вошло в коалицию с победившим движением Общественность против насилия, Чарногурский перешёл на пост заместителя премьер-министра Словацкой республики, а когда в 1991 году после раскола в ОПН его лидер Мечьяр вышел из ОПН, создав собственную партию, Чарногурский возглавил правительство республики. Не занимая в вопросе будущего единой Чехословакии столь радикальные позиции, как его предшественник, он, однако, также выступал за радикальное расширение полномочий республики в едином государстве. В 1992 году на очередных выборах победу одержало Движение за демократическую Словакию экс-премьера Мечьяра, который вернул себе пост. Чарногурский ушёл в оппозицию, в 1998—2002 годах после возвращения своей партии к власти занимал пост министра юстиции.

В 1991 году выпустил книгу мемуаров «Они пострадали за веру» ().

Награды 
 Орден Дружбы (14 апреля 2010) — за большой вклад в развитие и укрепление российско-словацких отношений
 Медаль Гаспринского (29 октября 2021)

Примечания 

Премьер-министры Словакии
Выпускники Университета Коменского